Die Football League First Division 1987/88 war die 89. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 15. August 1987 und endete am 15. Mai 1988.

Der FC Liverpool gewann mit neun Punkten Vorsprung vor Manchester United seine mittlerweile 17. Meisterschaft. Dahinter rangierten mit einem weiter mehr oder weniger deutlichen Rückstand Nottingham Forest sowie der Titelverteidiger FC Everton. Von den beiden Aufsteigern Derby County und FC Portsmouth konnten nur Derby mit einem knappen Abstand von einem Punkt die Klasse halten. Neben Portsmouth mussten der FC Chelsea (nach einer Niederlage im Play-off-Finale gegen den Zweitligisten FC Middlesbrough), der FC Watford und Oxford United den Gang in die Second Division antreten. Wegen der anschließenden Ligaverkleinerung von 21 auf 20 Mannschaften standen den vier Absteigern für die Folgesaison lediglich die drei Zweitligaaufsteiger FC Millwall, Aston Villa und FC Middlesbrough entgegen.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||22
||22
||23
||21
||27
||21
||25
||23
||25
||22
||24
||19
||28
||23
||22
||25
||23
||25
||24
||27
||25

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Runde zur Teilnahme an der First Division

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1987/88 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1987-88 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1987/88
Fußballsaison 1987/88